La AmeriCup femenina FIBA de 2019, previamente conocida como el Campeonato FIBA Américas Femenino, fue la 15.ª edición del campeonato de selecciones nacionales femeninas de baloncesto del continente americano. Se disputó del 22 al 29 de septiembre en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico.

Los ocho mejores equipos del torneo jugarán un repechaje para clasificar al Preolímpico Intercontinental 2020.

Clasificación 
Ocho selecciones clasificaron a través de los torneos preliminares realizados en sus respectivas zonas, las selecciones de Centroamérica a través del Centrobasket 2018 y las de Sudamérica mediante el Campeonato Sudamericano de 2018.

Grupos

Primera fase

Grupo A 

Los horarios corresponde al huso horario de San Juan, UTC–4.

Grupo B 

Los horarios corresponde al huso horario de San Juan, UTC–4.

Segunda fase

Semifinales

Séptimo puesto

Quinto puesto

Tercer puesto

Final

Clasificación final

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial de la AmeriCup femenina FIBA de 2019

2019
Baloncesto en Puerto Rico
Competiciones deportivas de América en 2019
Baloncesto en 2019
Puerto Rico en 2019